

Населені пункти та їхні частини

 Домбрувка-Велика — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Домбрувка-Велика — село в гміні Ленчице Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Домбрувка-Велика — село в гміні Дивіти Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Домбрувка-Велика — частина міста Пекари-Шльонські в Сілезькому воєводстві

Примітки